Alexandr (Aleksandr) Pavlovitch Kurinov (; 8 de julho de 1934, em Gus-Khrustalni, Oblast de Vladimir – 30 de novembro de 1973 em Cazã, Tartaristão) foi um halterofilista russo, que competiu pela União Soviética.

Alexandr Kurinov foi campeão olímpico em 1960 e por três vez mundial (1961, 1962, 1963), além de um terceiro lugar no campeonato mundial de 1965, na categoria até 75 kg.

Alexandr Kurinov definiu 13 recordes mundiais ao longo de sua carreira — dois no desenvolvimento (ou prensa militar, movimento-padrão abolido em 1973), quatro no arranque, quatro no arremesso e três no total combinado (desenvolvimento + arranque + arremesso), na categoria até 75 kg.

Halterofilistas da União Soviética
Campeões olímpicos da União Soviética